Le Tombeur (), un film américain de Roy Del Ruth sorti en 1933 ;
 Le Tombeur, un film français de René Delacroix sorti en 1958 ;
 Le Tombeur (), un film britannique de John Krish sorti en 1970 ;
 Le Tombeur, un album de Francky Vincent sorti en 1996.